est une espèce éteinte et fossile de félidés de la sous-famille des Machairodontinae ainsi qu'au genre Homotherium, ayant vécu il y a environ  dans ce qui sera plus tard le Venezuela. Ce félin préhistorique se distingue par le fait qu'il est, avec Smilodon populator, l'une des premières espèces de ce genre découverte en Amérique du Sud.

Systématique 
L'espèce Homotherium venezuelensis a été décrite en 2011 par ,  et .

Découverte 

Les fossiles dH. venezuelensis ont été découverts à quelque  de Maturín, dans l'État de Monagas, dans l'Est du Venezuela, par le Dr. Ascanio D. Rincón, paléontologue de l'Institut Vénézuélien de Recherches Scientifiques (IVIC) et des employés de la compagnie de l'État Pétroles du Venezuela (PDVSA). Cet Homotherini mesure  de longueur et sa hauteur est de  au garrot.

Sa masse avait été initialement annoncée à . Cependant, son squelette est en réalité plus petit que celui de son proche parent Homotherium serum (estimé à ). Des calculs postérieurs ont actualisé la masse de l'animal entre 100 et . Homotherium venezuelensis est plus petit que son parent du même continent, Smilodon populator, avec des pattes proportionnellement plus longues. Les dents de sabre de cet animal sont plus courtes que celles des autres machairodontes comme Megantereon et Smilodon, mais ceux-ci étaient plus robustes et résistants, en raison d'une base dentaire plus large.

Paléoécologie 
Homotherium venezuelensis a vécu dans ce qui est aujourd'hui le Venezuela, au Pléistocène inférieur, il y a environ 1,8 million d'années. Il est vraisemblablement un prédateur dans son écosystème avec d'autres carnivores découverts dans la même zone comme le félidé à dents de sabre (Smilodon populator), le reptile (Caiman venezuelensis) et même un possible oiseau-terreur (Phorusrhacidae), ainsi que des condors et des gavials.

Étymologie 
Son épithète spécifique, composée de venezuel[a] et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donnée en référence au lieu de sa découverte.

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Mammifère du Pléistocène
Machairodontinae
Félin préhistorique
Taxon fossile décrit en 2011
Paléontologie au Venezuela